Трудолю́бівка —  село в Україні, в Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 188 осіб.

Посилання 
 Погода в селі Трудолюбівка

Населені пункти Сокальської міської громади
Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області